Новосе́лье — деревня в Плюсском районе Псковской области России. Входит в состав Лядской волости.

Расположена в 11 км к югу от волостного центра Ляды и в 59 км к северо-западу от райцентра Плюсса.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 192 человека.

История 
Селение впервые было описано в писцовой книге дворцовых земель 7007 (1498/99) года письма Матвея Ивановича Валуева, текст которой дошёл до нашего времени в виде списка XVIII века (и неверно датирован в списке 1524 годом).
«Дер.Новоселье: во дворе Филка Иванов, во дворе Митроха Иванов, во дворе Данилка Максимов, во дворе Сидко Климов, пашни 11 коробей, сена 30 копен, полтретьи обжи.»

До 1 января 2006 года деревня была центром ныне упразднённой Лосицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района